Les Misérables eller i svensk översättning Samhällets olycksbarn kan syfta på:

 Les Misérables – en roman från 1862 av Victor Hugo, se Samhällets olycksbarn

Musikal 
 Les Misérables (musikal) – en fransk musikal, uruppförd 1980 i Paris, skriven av Claude-Michel Schönberg och Alain Boublil från 1980
 Les Misérables - The Dream Cast in Concert – en filmad konsertant från 1995 av musikalen

Film och TV 

* Les Misérables (1909) – en amerikansk film i regi av J. Stuart Blackton
 Les Misérables (1917) – en amerikansk film i regi av Frank Lloyd
 Les Misérables (1925) – en fransk film i regi av Henri Fescourt
 Les misérables – en fransk film från 1934 i regi av Raymond Bernard, se Samhällets olycksbarn (1934)
 Les Misérables –  en amerikansk film från 1935 i regi av Richard Boleslawski, se Polisprefekten
 I miserabili – en italiensk film i regi av Riccardo Freda, se Samhällets olycksbarn (1948)
 Les Misérables – en amerikansk film från 1952 i regi av Lewis Milestone, se Samhällets olycksbarn (1952)
 Les Misérables – en fransk/östtysk/italiensk film från 1958 i regi av Jean-Paul Le Chanois, med skådespelaren Jean Gabin, se Samhällets olycksbarn (1958)
 Les Misérables (1978) – en amerikansk TV-film i regi av Glenn Jordan
 Les Misérables (1982) – en fransk film i regi av Robert Hossein
 Les Misérables (1995) – en fransk film i regi av Claude Lelouch
 Les Misérables (1998) – en film i regi av Bille August, med skådespelarna Liam Neeson och Geoffrey Rush
 Les Misérables – en fransk TV-miniserie i två delar från 2000 i regi av Josée Dayan, med skådespelarna Gérard Depardieu och John Malkovich, se Samhällets olycksbarn (miniserie)
 Les Misérables (2012) – brittisk musikalfilm i regi av Tom Hooper baserad på musikalen
 Les Misérables (2019) – en fransk film i regi av Ladj Ly

Se även 
 Los Miserables – ett chilenskt punkband